Pietrzyków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Pietrzyków (Dobromierz) (), Ortsteil der Gemeinde Dobromierz, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Pietrzyków (Koźminek), Ortsteil der Gemeinde Koźminek, Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Pietrzyków (Lipinki Łużyckie) (Pitschkau), Ortsteil der Gemeinde Lipinki Łużyckie, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Pietrzyków (Pyzdry) und Pietrzyków-Kolonia, Ortsteile der Gemeinde Pyzdry, Powiat Wrzesiński, Woiwodschaft Großpolen